Флаг Коното́па — один из двух официальных символов города Конотопа Сумской области наряду с гербом города. Был утверждён 5 апреля 2001 года XVIII сессией Конотопского городского совета XXIII созыва.

Описание 
Флаг золотого цвета, с соотношением длины флага к его ширине 2:3. В центре размещён герб Конотопа. Соотношение высоты щита к высоте флага равняется 1:2.

  Жёлтый цвет символизирует благородство и богатство.
  Красный цвет символизирует любовь, отвагу, мужество и кровь.

Флаг является символом городского самоуправления, а также отображает историю и традиции города. Основным элементом флага является конотопский герб.

См. также 
 Герб Конотопа
 Флаг Конотопского района
 Герб Конотопского района
 Конотоп

Ссылки 
 konotop5.net

Конотоп
Флаги с изображением полумесяца
Флаги с изображением шестиконечных звёзд